WOP steht für:
 Wahrheit oder Pflicht
 Werkstattorientierte Programmierung
 Wohnortprinzip
 Wohnungsbauprämie
 Wojska Ochrony Pogranicza, Polnische Grenztruppen von 1945 bis 1991
 World of Padman

Wop steht für:
 Wop (Dnepr), rechter Nebenfluss des Dnepr in der Oblast Smolensk (Russland)

Siehe auch:
 Wopp	

WOP